Overtoom ist der Name folgender Personen:

 Franca Overtoom (* 1991), niederländische Fußballschiedsrichterassistentin
 Marisca Overtoom (* 1994), niederländische Fußballschiedsrichterin
 Willie Overtoom (* 1986), niederländisch-kamerunischer Fußballspieler